L'espressione Santa Maria di Guadalupe o, in spagnolo castigliano, Santa María de Guadalupe è uno dei titoli attribuiti dai cattolici a Maria di Nazaret e dà il nome a numerosi luoghi di culto o di vita religiosa in tutto il mondo:

 Madonna di Guadalupe, culto mariano originario della Spagna
Monastero reale di Santa Maria de Guadalupe, situato in Spagna nella provincia di Cáceres, patrimonio dell'umanità UNESCO;
Nostra Signora di Guadalupe, culto mariano originario del Messico
Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, situato sul monte del Tepeyac a Città del Messico;
Santuario della Madonna di Guadalupe di Santo Stefano d'Aveto, comune italiano nella città metropolitana di Genova;
Istituto di Santa Maria di Guadalupe per le Missioni Estere, società di vita apostolica fondata in Messico nel 1949.